Jméno a příjmení Josef Hlaváček má více nositelů:

 Josef Hlaváček (1864–1944) – výrobce harmonik v Lounech
 Josef Hlaváček (1934–2008) – český estetik a výtvarný kritik, rektor UMPRUM
 Josef Hlaváček (fotbalista) (1928–1991) – český fotbalista
 Josef Hlaváček (purkmistr) (1831–1911) – purkmistr města Slaný